Кузовлевы — два русских дворянских рода.

Оба этих рода восходят к началу XVII века. Дворянские роды Кузовлёвых были внесены в VI часть родословной книги Тульской и Тамбовской губерний Российской империи.

Описание герба 
Щит разделён на 4 части, у коих в 1-й части, в голубом поле, положены крестообразно 2 серебряные шпаги, остриями вверх (изм. польский герб Пелец). Во 2-й части, в золотом поле, находится чёрное орлиное крыло. В 3-й и 4-й частях, в серебряном и красном полях, изображена крепость переменяющая цвет на серебряный в красном, а на красном в серебро.

Щит увенчан шлемом с дворянской на нём короной с тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой и красный, подложен серебром и золотом. Щитодержатели: 2 льва. Герб рода Кузовлевых внесён в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 104.

Известные представители 
 Кузовлев Алферий - дьяк (1640), воевода в Нижнем Новгороде (1638-1641) (два раза).
Кузовлев Иван Агеевич - московский дворянин (1658-1677).
 Кузовлев Михаил - дьяк (1658-1668), воевода в Киеве (1666 и 1668).

Примечания

Литература 
 
 

Шляхетские роды герба Пелец
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость